British Open 1989 (Anglian Windows British Open) var en rankingturnering i snooker som spelades i februari - mars 1989 i Assembly Rooms i Derby, England. Tony Meo vann turneringen efter att ha slagit Dean Reynolds i finalen med 13-6. Det var Meos första och enda rankingtitel i karriären. Han var vid tillfället rankad 31:a i världen.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Dennis Taylor, Silvino Francisco och Terry Griffiths ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1989 i Storbritannien
Snookersäsongen 1988/1989
1989